Cneo Cornelio Dolabela puede referirse a las siguientes personas de la Antigua Roma:

 Cneo Cornelio Dolabela.— Cónsul en el año 81 a. C.
 Cneo Cornelio Dolabela (cónsul 159 a. C.).— Cónsul en el año 159 a. C.
 Cneo Cornelio Dolabela (muerto en 100 a. C.).— Pariente de Saturnino.
 Cneo Cornelio Dolabela (pretor).— Pretor en el año 81 a. C.
 Cneo Cornelio Dolabela (rex sacrorum).— Rex sacrorum c. 208 a. C.